Goody, Goodies, ou Goody's peut signifier :

 Goodies, produits dérivés de films, de jeux vidéo ou de séries télévisées.
 Goodies, bonbons ou des cadeaux.
 Goodies, album de Ciara Harris sorti en 2004 ;
 Goodies, chanson de la chanteuse Ciara Harris tirée de l'album susnommé ;
 The Goodies, série télévisée.